Otsego ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Otsego (Michigan)
 Otsego (Minnesota)
 Otsego (New York)
 Otsego (Ohio)
 Otsego (West Virginia)
 Otsego (Wisconsin), im Columbia County
 Otsego (Town), Town(ship) im Columbia County, Wisconsin
 Otsego Center (Indiana)

See:
 Otsego Lake (New York)
 Otsego Lake (Michigan)